Пневно — название населённых пунктов:

 Пневно — деревня в Дновском районе Псковской области России.
 Пневно — село в Камень-Каширском районе Волынской области Украины.